Youth (álbum de BTS)
 Youth (canção de Foxes)
 Youth (canção de Troye Sivan) — canção do álbum Blue Neighbourhood
 Youth (filme)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música